Crespo bezeichnet:

 Crespo (Argentinien), Gemeinde in der Provinz Entre Ríos in Argentinien
 Crespo (Lara), Gemeinde in Venezuela
 Crespo (Phantominsel), Phantominsel im Nordpazifik
 einen feinfädigen, porösen, knitterarmen und weich fließenden Kammgarnstoff
 (4373) Crespo, Hauptgürtelasteroid

Crespo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Crespo (1920–1991), argentinischer Automobilrennfahrer
 Antonio Crespo (1891–1989), spanischer Radrennfahrer
 Antonio F. Crespo (1851–1893), argentinischer Politiker
 Carlos Crespo Repetto (* 1948), uruguayisch-deutscher Hornist und Hochschullehrer
 Daniel Calleja y Crespo, spanischer EU-Beamter und Generaldirektor
 Daniel Marcel Crespo (* 1980), deutsch-uruguayischer Trompeter
 Eduardo Alonso-Crespo (* 1956), argentinischer Komponist und Dirigent
 Esteban Crespo (* 1971), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Elvis Crespo (* 1971), puerto-ricanischer Sänger
 Enrique Crespo (1941–2020), uruguayischer Posaunist
 Enrique Barón Crespo (* 1944), spanischer Politiker
 Felipe Crespo (* 1973), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Felipe del Río Crespo (1912–1937), spanischer Jagdflieger
 Gonzalo de Jesús María del Castillo Crespo (1936–2019), bolivianischer Geistlicher, Militärbischof von Bolivien
 Hernán Crespo (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Joaquín Crespo (1841–1898), venezolanischer General und Präsident
 Jorge Juan Crespo de la Serna (1887–1978), mexikanischer Künstler, Kunstkritiker und -historiker

 Manuel Revollo Crespo (1925–2014), bolivianischer Ordensgeistlicher, Koadjutorbischof des Bolivianischen Militärordinariates (Familienname ist Revollo Crespo)
 Marcos Crespo (* 1986), argentinischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Miguel Crespo (* 1996), portugiesisch-französischer Fußballspieler
 Milagros Crespo (* 1979), kubanische Beachvolleyballspielerin
 Sergi Crespo (* 1992), andorranischer Fußballspieler
 Ulrike Crespo (1950–2019), deutsche Psychologin und Mäzenin
 Vítor Crespo (1932–2014), portugiesischer Chemiker und Politiker